Plaça de l'Ajuntament a Alacant
 Plaça de l'Ajuntament a Borredà
 Plaça de l'Ajuntament a Espolla
 Plaça de l'Ajuntament a Figueres
 Plaça de l'Ajuntament a Igualada
 Plaça de l'Ajuntament a Sant Sadurní d'Anoia
 Plaça de l'Ajuntament a València
 Plaça de l'Ajuntament a Vílnius